Умахан Гаджимамаевич Умаханов (род. 20 сентября 1959) — сотрудник МВД Российской Федерации, полковник милиции. Кавалер двух орденов Мужества и ордена «За личное мужество»

Биография 
Умахан Гаджимамаевич Умаханов – родился в 1959 г. в с. Риквани Ботлихского района ДАССР. По национальности  – андиец. 
 В 1975 г. – окончил Ботлихскую среднюю школу.
 В 1975-1977 г.г – Служба в рядах Вооружённых Сил СССР.
 С 1979-1993 г.г – Служба в МВД Дагестанской АССР.
 С 1979-1980 г.г – Милиционер госбюджетной милиции Ленинского РОВД.
 С 1980-1982 г.г – Командир отделения ППС Советского РОВД г. Махачкалы.
 С 1982-1984 г.г – Младший инспектор УУР МВД РД.
 С 1984 – Инспектор УУР Советского РОВД г. Махачкалы,
 С 1987-1989 – Оперуполномоченный УУР МВД ДАССР
 С 1989-1991 г.г – Старший оперуполномоченный по особо важным делам УУР МВД ДАССР.
 В 1991 г. – окончил юридический факультет Ростовской ВЮЗГШ МВД СССР.
 С 1991-1993 г.г – Оперуполномоченный УУР МВД РД.
 С 1993-1996 г.г – Заместитель начальника отдела УУР МВД РД.
 С 1996-1997 г.г – Заместитель начальника оперативно-сыскного отдела МВД РД.
 С 1993-1998 г.г – Служба в МВД по Республике Дагестан на различных должностях.
 В 1999 г. – Руководитель Силами и средствами МВД РД и приданными силами в Андийском участке Ботлихского района, отражено более 14 атак и освобожден перевал «Харами» от бандитов.
 С 1997-2001 г.г – Начальник Городского отдела внутренних дел  г. Хасавюрт.
 С 2002-2004 г.г  – Начальник Управления противодействию с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ МВД РД.
 В 2004-2005 г.г – Заместитель начальника Управления ФСНК России по Республике Дагестан.
 С 2005-2006 г.г – Старший оперуполномоченный по особо важным делам Центра «Т» МВД России с дисклокацией в г. Нальчике.
 С 2006-2008 г.г – Начальник отдела Управления по борьбе с организованной преступностью МВД РД.
 С 2008-2012 г.г - Заместитель начальника оперативно-розыскной части по линии уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
 С 2012 г. на заслуженном отдыхе. Полковник милиции в отставке.

Награды и звания 
Отмечен следующими наградами:
 Орден «За личное мужество» (1994)
 Орден Мужества (дважды):
 1996
 1999 — отказался с мотивировкой «Тогда [в 1999 году] неоправданно много было пролито крови: и заложников, и работников милиции»
 Медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» (1989)
 Медаль «За безупречную службу» I, II и III степеней
 Медаль «За воинскую доблесть» I и II степеней
 Медаль «За боевые отличия»
 Медаль «За ратную доблесть» (общественная награда)

 Народный Герой Дагестана
 Почётное звание «Заслуженный работник МВД России»
 Почётное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов РД»
 Именной пистолет от главы МВД России В. Рушайло
 иные ведомственные медали и знаки отличия
 иные общественные награды

Примечания

Ссылки 
 
  
 Народный министр МВД РД
 Мужество и отвага Умахана Умаханова

Участники Второй чеченской войны (МВД)
Награждённые медалью «За ратную доблесть»